

Personnes 
 est un nom porté par plusieurs souverains :

 , roi de Macédoine de -498 à -454 ;
 Alexandre I d'Épire, roi d'Épire de -342 à -331 ;
 , roi de Syrie de -152 à -145 ;
 , pape de 107 à 116 ;
  dit le Farouche (1080-1024), roi d'Écosse de 1107 à 1124 ;
 , Prince-évêque de Liège de 1128 à 1135 ;
  prince de Moldavie de 1400 à 1432 ;
 , roi de Géorgie de 1412 à 1442 ;
 , roi de Kakhétie de 1476/1490 à 1511 ;
 , roi d'Iméréthie de 1387 à 1389 ;
 , roi de Pologne de 1501 à 1506 ;
 , duc souverain de Parme et de Plaisance de 1586 à 1592 ;
 , empereur de Russie de 1801 à 1825 ;
 , prince souverain de Bulgarie de 1879 à 1886 ;
  (1876-1903), roi de Serbie de 1889 à 1903 ;
  (1893-1920), roi de Grèce de 1917 à 1920 ;
  (1888-1934), roi de Yougoslavie de 1921 à 1934.

Géographie 

 Île Alexandre-, la plus grande île de l'Antarctique, nommée d'après  de Russie.

Alexandre 01